Leadbetter ist der Familienname folgender Personen:

 Cindy Leadbetter (* 1955), US-amerikanische Schauspielerin
 Daniel Parkhurst Leadbetter (1797–1870), US-amerikanischer Politiker
 David Leadbetter (* 1952), britischer Golftrainer
 Edward Renton Leadbetter (1934–2015)
 James Leadbetter (* 1980), englischer Snookerspieler
 Jimmy Leadbetter (1928–2006), schottischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Leadbeater